«Víctor Salas» puede referirse a:

 Víctor Hugo Salas (19??–2016), baloncestista argentino.
 Víctor Salas Escobar (1931–), futbolista peruano.
 Víctor Salas Baños (1980–), futbolista español.
 Víctor Salas (1987–), Ingeniero en Computación.